Malitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Jürgen Malitz (* 1947), deutscher Althistoriker 
 Werner Malitz (1926–2017), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:

 Mahlitz
 Malic